Іванов Ілля Іванович (1800—1838) — декабрист, член Товариства об'єднаних слов'ян.
 Іванов Ілля Іванович (1870—1932) — російський біолог, генетик.